Europsko prvenstvo gluhih u rukometu je međunarodno športsko natjecanje u športu rukometu. Namijenjeno je gluhim osobama. Najuspješnija je reprezentacija Hrvatska.

Rezultati 
Dosadašnji rezultati borba za odličja:

Vječna ljestvica 
Po stanju nakon EP 2016. (nedostaje podatak o brončanom 2008.)

1: 1 naslov kao SR Njemačka
2: Država više ne postoji.

Vidi 
 svjetsko prvenstvo gluhih u rukometu

Izvori